Словенски се може односити на:
 Словенски језици
 Старословенски језик
 Црквенословенски језик
 Словени